Ма́йо (, , ) и Майо́ ( и ) — фамилия, распространённая во многих странах, а также имя и топоним. Известные носители:

Имя 
 Майо из Бари (; ум. 1160) — первый министр короля Вильгельма I Злого, фактический правитель Сицилийского королевства в 1154—1160 годах.

Фамилия 
  (1911—1985) — испанский актёр.
  (род. 2002) — французский теннисист.
 Майо, Анастасия (род. 1980) — испанская порноактриса.
 Майо, Джан Франческо де (прозванный Чиччо; 1732—1770) — итальянский композитор.
 Майо, Джонатан — кенийский легкоатлет, бегун на длинные дистанции.
 Майо, Джузеппе де (1697—1771) — итальянский композитор и органист, отец композитора Джан Франческо де Майо.
  (род. 1960) — французский танцовщик и хореограф, с 1993 года — руководитель Балета Монте-Карло.
 Майо, Ибан (род. 1977) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.
  (1769—1812) — французский военный, полковник.
 Майо, Мишель Ли (род. 1986) — американская порноактриса, более известная под псевдонимом Джейден Джеймс.

Составные фамилии 
 Лойо-Майо, Хоакин (1945—2014) — мексиканский теннисист и тренер.
 Ректо, Кларо Майо (1890—1960) — филиппинский политический деятель, юрист.
 Фернандес Майо, Альфредо (род. 1943) — испанский кинооператор, племянник Альфредо Майо.

Топоним

Кот-д’Ивуар 
  — коммуна на юго-западе Кот-д’Ивуара.

Франция 
  — коммуна в департаменте Йонна.
 Майо — коммуна в департаменте Эна.

Другое 
 Майо — индейский этнос, проживающий на северо-западе Мексики.
 «Майо» — американский эсминец типа «Бенсон».

См. также 
 Мейо